Alberto Marchetti, calciatore (n. 1920)
Alberto Marchetti, calciatore (n. 1954)
Alberto Marcelo Marchetti, calciatore argentino